La saison 2009-2010 de SuperLiga est la  de la première division serbe. À partir de cette saison, 16 clubs (et non plus 12) prennent part à la compétition. En conséquence, le format du championnat change avec la disparition de la  : les clubs rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. Ainsi, chaque équipe ne joue plus que 30 matchs au lieu de 33 auparavant.

Le Partizan Belgrade, champion en titre, va tenter de le conserver face aux 15 meilleurs clubs du pays.

Trois places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant celle du vainqueur de la Coupe de Serbie.

Qualifications en coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le  de qualification de la Ligue des champions 2010-2011. Le vainqueur de la Coupe de Serbie de football a pris la première place en Ligue Europa 2010-2011 (Si le club champion gagne la coupe, c'est le finaliste de l'épreuve qui se qualifie pour la Coupe UEFA). Les 2 autres places en Ligue Europa sont réservées aux  et  du championnat.

Les 16 clubs participants 

 Étoile rouge de Belgrade
 FK Partizan Belgrade
 OFK Belgrade
 FK Cukaricki Stankom
 Napredak Krusevac 
 Habitfarm Ivanjica 
 FK Vojvodina Novi Sad
 FK Jagodina 
 FK Borac Čačak 
 Hajduk-Rodic MB Kula
 FK Rad Belgrade 
 FK BSK Borca - Promu de D2
 FK Smederevo - Promu de D2
 Mladi Radnik - Promu de D2
 FK Spartak Zlatibor Voda - Promu de D2
 FK Metalac Gornji Milanovac - Promu de D2

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

(T) : Tenant du titre
(P) : Promu 
(C) : Champion 
(CS): Vainqueur de la coupe de Serbie 2009-2010

Le  est européen du fait de la victoire en Coupe de Serbie de football de l'Etoile rouge Belgrade déjà qualifié pour la Ligue Europa 2010-2011

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Serbie de football
 Coupe de Serbie de football

Liens externes 
  Site de la SuperLiga serbe
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Serbie de football
Serbie
Sport en Serbie en 2009
Sport en Serbie en 2010